Сельвесборг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сельвесборг — місто у Швеції, у лені Блекінґе.